Nowotroizkoje (russisch ) oder Nowo-Troizkoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Amur:
 Nowotroizkoje (Amur, Blagoweschtschensk), im Rajon Blagoweschtschensk
 Nowotroizkoje (Amur, Konstantinowka), im Rajon Konstantinowka
 in der Republik Baschkortostan:
 Nowotroizkoje (Baschkortostan, Aurgasinski), im Rajon Aurgasinski
 Nowotroizkoje (Baschkortostan, Bakaly), im Rajon Bakaly
 Nowotroizkoje (Baschkortostan, Fjodorowka), im Rajon Fjodorowka
 Nowotroizkoje (Baschkortostan, Iglino), im Rajon Iglino
 Nowotroizkoje (Baschkortostan, Mischkino), im Rajon Mischkino
 Nowotroizkoje (Baschkortostan, Tschischmy), im Rajon Tschischmy
 in der Oblast Brjansk:
 Nowotroizkoje (Brjansk)
 in der Region Chabarowsk:
 Nowotroizkoje (Chabarowsk), im Rajon Chabarowsk
 Nowotroizkoje (Chabarowsk, Ultschski), im Rajon Ultschski
 in der Republik Chakassien:
 Nowotroizkoje (Chakassien)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Nowotroizkoje (Jaroslawl, Rostow), im Rajon Rostow
 Nowotroizkoje (Jaroslawl, Tutajew), im Rajon Tutajew
 in der Jüdischen Autonomen Oblast:
 Nowotroizkoje (Jüdische Autonome Oblast)
 in der Oblast Kirow:
 Nowotroizkoje (Kirow)
 in der Region Krasnojarsk:
 Nowotroizkoje (Krasnojarsk, Idrinskoje), im Rajon Idrinskoje
 Nowotroizkoje (Krasnojarsk, Kasatschinskoje), im Rajon Kasatschinskoje
 Nowotroizkoje (Krasnojarsk, Minussinsk), im Rajon Minussinsk
 Nowotroizkoje (Krasnojarsk, Suchobusimskoje), im Rajon Suchobusimskoje
 in der Oblast Kurgan:
 Nowotroizkoje (Kurgan, Mokroussowo), im Rajon Mokroussowo
 Nowotroizkoje (Kurgan, Tschastooserje), im Rajon Tschastooserje
 in der Oblast Lipezk:
 Nowotroizkoje (Lipezk, Dankow), im Rajon Dankow
 Nowotroizkoje (Lipezk, Dolgorukowo), im Rajon Dolgorukowo
 in der Republik Mari El:
 Nowotroizkoje (Mari El)
 in der Republik Mordwinien:
 Nowotroizkoje (Mordwinien)
 in der Oblast Moskau:
 Nowotroizkoje (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Nowotroizkoje (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Omsk:
 Nowotroizkoje (Omsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Nowotroizkoje (Orenburg)
 in der Oblast Orjol:
 Nowotroizkoje (Orjol, Dolgoje), im Rajon Dolgoje
 Nowotroizkoje (Orjol), im Rajon Orjol
 in der Region Primorje:
 Nowotroizkoje (Primorje, Anutschino), im Rajon Anutschino
 Nowotroizkoje (Primorje, Dalneretschensk), im Rajon Dalneretschensk
 in der Oblast Pskow:
 Nowotroizkoje (Pskow)
 in der Oblast Rostow:
 Nowotroizkoje (Rostow)
 in der Oblast Sachalin:
 Nowotroizkoje (Sachalin)
 in der Oblast Smolensk:
 Nowo-Troizkoje (Smolensk, Jerschitschi), im Rajon Jerschitschi
 Nowo-Troizkoje (Smolensk, Wjasma), im Rajon Wjasma
 in der Republik Tatarstan:
 Nowotroizkoje (Tatarstan, Almetjewsk), im Rajon Almetjewsk
 Nowotroizkoje (Tatarstan, Tukajewski), im Rajon Tukajewski
 in der Oblast Tjumen:
 Nowotroizkoje (Tjumen)
 in der Oblast Tula:
 Nowotroizkoje (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Nowotroizkoje (Twer, Firowo), im Rajon Firowo
 Nowotroizkoje (Twer, Stariza), im Rajon Stariza
 Nowo-Troizkoje (Twer), im Rajon Toropez
 in der Republik Udmurtien:
 Nowotroizkoje (Udmurtien)
 in der Oblast Woronesch:
 Nowotroizkoje (Woronesch, Petropawlowka), im Rajon Petropawlowka
 Nowotroizkoje (Woronesch, Ternowka), im Rajon Ternowka

Siehe auch:
 Nowotroizk
 Nowotroizkaja (Begriffsklärungsseite)
 Nowotrojizke (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung
 Nowotroizki (Begriffsklärungsseite)